Slovo vodnatost odkazuje na spojení s jistým obsahem nebo objemem vody.

vodnatost (medicína) –  v medicíně či ve veterinárním lékařství (např. vodnatelnost břicha, mozku, atd.)
vodnatost (hydrologie) – nepřesné, v hydrologii se používá termín vodnost (např. toku)